Норі — у Японії назва їстівних червоних водоростей, які використовуються для приготування суші
 Норі — гном з казки «Гобіт» Дж. Р. Р. Толкіна.
 Норі — персонаж серіалу «» («Барбі: Мермедія», 2006 р.).

Топонім 
 Норі — село, Надимський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область, Росія

Див. також 
 Норрі